Muriceopsis bayeri är en korallart som beskrevs av Evangelina A. Sánchez 200. Muriceopsis bayeri ingår i släktet Muriceopsis och familjen Plexauridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
bayeri